De term witte fiets kan naast de algemene betekenis – een witgekleurde fiets – verwijzen naar:
 fietsen uit een fietsdeelsysteem, een systeem waarbij een leenfiets gratis of tegen geringe kosten kan worden gebruikt
 het Wittefietsenplan, een plan uit 1965 voor een fietsdeelsysteem in Amsterdam
 witte fiets (gedenkteken), een gedenkteken voor een omgekomen verkeersslachtoffer
 Witte fietsen op het Nationaal Park De Hoge Veluwe
 Twee sculpturen langs de Nederlandse A28 van Frans Goldhagen: een herenfiets ter hoogte van Strand Nulde en een damesfiets bij Strand Horst.